Klingenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Klingenbeck (1526–1567), deutscher Theologe
 Fritz Klingenbeck (1904–1990), österreichischer Regisseur, Theaterdirektor und Autor
 Walter Klingenbeck (1924–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus